Сан Хуан Акатитлан има више значења:

 Сан Хуан Акатитлан, Акатитлан (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хуан Акатитлан (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику